В данной статье представлена дискография американского R&B исполнителя Крис Браун.

Дискография американского музыканта Криса Брауна состоит из четырёх студийных альбомов, четыре DVD-дисков, три микстейпов, тридцать шесть музыкальных клипов, трёх промосинглов, и двадцать девять синглов. Крис Браун выпустил свой первый альбом под названием Chris Brown в 2005 году, и достиг номера два в Billboard 200 в США и попал в десятку несколько других рынков музыки. Он был сертифицирован дважды платиновым в США, и золота в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Соединённого Королевства. Альбомный сингл «Run It!», вместе с рэпером Juelz Santana, достиг первого места в Billboard Hot 100, и в течение месяца на вершине диаграммы. В международном масштабе одного или наметил в верхней части, или в топ-десять, из нескольких карт. Крис Браун также включает в себя США десятку синглов «Yo (Excuse Me Miss)» и «Say Goodbye», а также США R & B Top пять синглов «Gimme That» с Lil Wayne и «Poppin'». В 2006 году Браун помогал Bow Wow на сингл «Shortie Like Mine», десятку хитом в США и Новой Зеландии.
Браун выпустил свой второй альбом Exclusive в 2007 году. Из этого следует по стопам своего предшественника, достигнув в десятку лучших в нескольких странах. Он стал платиновым в США и Великобритании и дважды платиновым в Австралии. Exclusive содержит хиты «Kiss Kiss» при участии T-Pain, «With You» и «Forever». Кроме того, альбом содержит пять США R & B сингл «Take You Down», и « Superhuman», который достиг первой тридцатки в нескольких международных странах. Сингл «Wall To Wall» был также выпущен. Браун также записал рождественский сингл «This Christmas». В 2008 году Браун появился в число успешных сотрудничества, включая хиты «No Air», дуэт с Jordin Sparks; и «Shawty Get Loose» с Lil Mama и T-Pain. «Dreamer», единой для AT & T Команда США Soundtrack, достигнутым в первую двадцатку в США.

В 2009 году третий альбом Брауна Graffiti достигнув своего пика в десятку лучших в США и нескольких международных странах. Ему предшествовали сингл «I Can Transform Ya» с Lil Wayne и Swizz Beatz, пик которой пришёлся в первую двадцатку из нескольких стран. «Crawl» была также выпущена в качестве сингла с альбома.
Его четвёртый студийный альбом F.A.M.E был выпущен в марте 2011 года, и занял первое место Billboard 200, став первым номером Брауна-один альбом в США. Ему предшествовали сингл «Yeah 3x», который достиг в десятку лучших в нескольких странах. «Look At Me Now» с Lil Wayne и Busta Rhymes стала вторым синглом с альбома.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Совместные альбомы

Синглы

Как основной исполнитель

Как приглашенный артист

Видеоклипы

Примечания 

Браун, Крис
Крис Браун
Браун, Крис
Браун, Крис